Pooruseq bezeichnet:
 Pooruseq (Bucht, Sisimiut) (auch Poorusi), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Pooruseq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Pooruseq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland